Eri Hozumi och Makoto Ninomiya besegrade Tereza Martincová och Markéta Vondroušová i finalen med 1–6, 7–6(7–4), [10–7] och vann damdubbeln vid Adelaide International 2 2022. Det var deras första titel tillsammans som ett dubbelpar. 

Det var den andra upplagan av Adelaide International som spelades under 2022.

Seedning
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (Drog sig ur)
  Nadiia Kichenok /  Sania Mirza (Första omgången)
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Mästare)
  Miyu Kato /  Sabrina Santamaria (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

2022 – Damdubbel
Adelaide International 2 2022 – Dubbel